Манча-Реаль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Хаэн. Занимает площадь 97 км². Население — 11 088 человек (на 2010 год). Расстояние — 19 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Iglesia en Mancha Real

Муниципалитеты Хаэна